Roland Holst är ett dubbelt efternamn, som burits av bland andra:

 Adriaan Roland Holst (1888–1976), nederländsk författare 
 Henriette Roland Holst (1869–1952), nederländsk författare
 Richard Roland Holst (1868–1938), nederländsk konstnär